Chantals Pyjama Party (televisieprogramma uit 2019), televisieprogramma van RTL Nederland uit 2019 gepresenteerd door Chantal Janzen
Chantals Pyjama Party (televisieprogramma uit 2021), televisieprogramma van RTL Nederland uit 2021 gepresenteerd door Chantal Janzen
Chantals Pyjama Party (concertreeks), concertreeks gebaseerd op bovengenoemde televisieprogramma's van Chantal Janzen